Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Savin – Gironda
Saint-Savin – Isère
Saint-Savin – Alti Pirenei
Saint-Savin – Vienne